«Баста 2» — второй студийный сольный альбом российского рэпера Басты, изданный в 2007 году.

Альбому с отсутствием видеоклипов и ротаций на радио, по данным выпускающей компании «Монолит», к августу 2007 года за два месяца удалось разойтись тиражом 50 000 экземпляров. Для поддержки альбома были сняты видео на песню «Моя игра» при участии Guf из группы Centr, а также трек «Наше лето» c певицей МакSим.

Список композиций

Видеоклипы 
 «Сон» (ft. Леся Верба)
 «Наше Лето» (ft. МакSим)
 «Внутренний Боец»
 «Baby Boy»
 «Чайный Пьяница»

См. также 
 Дискография Василия Вакуленко

Примечания 

Альбомы Басты
Альбомы лейбла «Монолит Рекордс»
Альбомы Gazgolder